Daxueshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daxueshan (socken i Kina), Sichuan, 
 Daxueshan Yizu Lahuzu Daizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar